Děd je označení příbuzenského vztahu určené pro otce rodiče. V přeneseném významu se používá pro:

 velmi starého muže
 Děd (biskup) – označení biskupů používané Bogomily v Bulharsku a Patareny v Bosně

příjmení 
 Jiří Děd – český herec
 Jan Děd (1894–??) – český a československý politik, poválečný poslanec za národní socialisty

součást názvu
 Malý Děd – hora v Jeseníkách
 Děd (kopec) – kopec poblíž Berouna
 Rozhledna Děd – rozhledna stojící na stejnojmenném kopci

Související články 
 dědek
 Praděd

Externí odkazy